FFB steht als Abkürzung für:
 Dornier Faltfestbrücke, Behelfsbrücke
 Fast Feeder Containership, Baureihe von Containerschiffen
 Fédération de Football du Burundi, Fußballverband von Burundi
 Fédération Française de Billard, französischer Billardsportverband
 Fédération Francaise du Batiment, französischer Bauverband 
 Felix-Fechenbach-Berufskolleg, Berufskolleg des Kreises Lippe in Detmold
 Fertigfußboden, siehe Fußboden #Definitionen im Bauwesen
 Foreningen Freelance Bogholder, Fachverband Freischaffender Buchhalter in Dänemark
 Forschungsinstitut Freie Berufe, Leuphana Universität Lüneburg
 Frankfurter Fondsbank, heute FIL Fondsbank
 Funkfahrbetrieb, Zugsicherungssystem
 Radio Forces Françaises de Berlin, ehemaliger französischer Rundfunksender in Berlin
 Kfz-Kennzeichen, Deutschland: Landkreis Fürstenfeldbruck

FFB